Вигиццоло-д’Эсте () — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 956 человек (2008 г.), плотность населения составляет 56 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 35040. Телефонный код — 0429.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/